Mesnil est un ancien nom commun sorti de l'usage. Il s'est cependant fixé comme tout ou partie de toponymes et comme patronymes, également orthographié Ménil, Maisnil, Maînil ou Mainil.

Toponymie 
Toponyme ou élément de toponyme très usité dans la France septentrionale et en Belgique, mesnil désignait jusqu'à l'Ancien Régime un domaine rural. À partir du gallo-roman MASIONILE, forme altérée du bas latin mansionile (diminutif du latin mansio « gîte-relais situé le long d’une voie romaine »), la langue d'oïl a produit maisnil.

Toponymes

Toponyme simple

Belgique 

 Le Mesnil, section de la commune belge de Viroinval dans la province de Namur
 Mesnil-Église, section de la commune belge de Houyet, dans la province de Namur
 Mesnil-Saint-Blaise, section de la commune de Houyet dans la province de Namur

 Le Ménil, hameau de la commune de Florenville dans la province de Luxembourg
 Ménil, hameau de la commune de Lierneux dans la province de Liège
 Ménil-Favay, village de la commune de Hotton dans la province de Luxembourg

France 

 Blanc-Mesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Sainte-Marguerite-sur-Mer
 Le Blanc-Mesnil, commune française de la Seine-Saint-Denis
 Doux-Mesnil, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Hacqueville
 Le Mesnil, commune française de la Manche
 Le Mesnil, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Gircourt-lès-Viéville
 Neuf-Mesnil, commune française du Nord
 Petit-Mesnil, commune française de l'Aube
 Vieux-Mesnil, commune française du Nord
Le Mesnil-Milon, (hameau de la commune de Gasny) de l'Eure (département français) 
 Le Mesnil, hameau de la  commune française du Héron en Seine-Maritime
 Belmesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, commune française du Calvados
 Le Mesnil-sur-Oger, commune française du Marne

 Ménil, commune française de la Mayenne
 Le Ménil, commune française des Vosges
 Le Ménil, hameau de la commune de Harol dans les Vosges

 Maisnil, commune française du Pas-de-Calais
 Le Maisnil, commune française du Nord

Italie 
 Mesnil, forme piémontaise du nom de commune Mezzenile de la province de Turin dans la région Piémont.

Maurice 
 Mesnil, village de l'île Maurice proche de Phoenix

Toponymes composés

France et Belgique 

 Le Mesnil-Adelée, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Amand, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Amelot, commune française de Seine-et-Marne
 Le Mesnil-Amey, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Angot, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Graignes-Mesnil-Angot
 Le Mesnil-Aubert, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Aubry, commune française du Val-d'Oise
 Le Mesnil-au-Grain, commune française du Calvados
 Le Mesnil-au-Val, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Auzouf, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Dialan sur Chaîne
 Le Mesnil-Bacley, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Livarot-Pays-d'Auge
 Le Mesnil-Benoist, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Noues de Sienne
 Le Ménil-Bérard, commune française de l'Orne
 Le Mesnil-Bœufs, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Isigny-le-Buat
 Le Mesnil-Bonant, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Gavray
 Mesnil-Bruntel, commune française de la Somme
 Le Mesnil-Caussois, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Noues de Sienne
 Le Mesnil-Conteville, commune française de l'Oise
 Le Mesnil-David, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Illois
 Mesnil-Domqueur, commune française de la Somme
 Le Mesnil-Drey, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Folligny
 Le Mesnil-Durand, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Livarot-Pays-d'Auge
 Le Mesnil-Durdent, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Durécu, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Mesnil-Panneville
 Le Mesnil Fouque, hameau de Fresne-le-Plan, commune française de la Seine-Maritime
 Mesnil-en-Arrouaise, commune française de la Somme
 Mesnil-en-Ouche, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-en-Thelle, commune française de l'Oise
 Le Mesnil-en-Vallée, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Mauges-sur-Loire
 Le Mesnil-Esnard, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Eudes, commune française du Calvados
 Mesnil-Eudin, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Bermesnil
 Le Mesnil-Eury, commune française de la Manche
 Mesnil-Follemprise, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Frémentel, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Cagny
 Le Mesnil-Fuguet, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-Garnier, commune française de la Manche
 Mesnil-Geffroy, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Ermenouville
 Le Mesnil-Germain, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Livarot-Pays-d'Auge
 Le Mesnil-Gilbert, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Grimeult, commune de Saint-Pierre-Langers, département de la Manche
 Le Mesnil-Guillaume, commune française du Calvados
 Le Mesnil-Hardray, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-Herman, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Jourdain, commune française de l'Eure
 Mesnil-la-Comtesse, commune française des Ardennes
 Le Mesnil-le-Roi, commune française des Yvelines
 Mesnil-lès-Franleu, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Franleu
 Le Mesnil-lès-Hurlus, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
 Mesnil-Lettre, commune française de l'Aube
 Le Mesnil-Lieubray, commune française de la Seine-Maritime
 Mesnil-Martinsart, commune française de la Somme
 Le Mesnil-Mauger, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Mézidon Vallée d'Auge
 Mesnil-Mauger, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Opac, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Moyon Villages
 Le Mesnil-Ozenne, commune française de la Manche
 Mesnil-Panneville, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Patry, commune française du Calvados
 Le Mesnil-Péan, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Bérengeville-la-Campagne
 Le Mesnil-Racoin, ancienne commune française de l'Essonne, aujourd'hui intégrée à Villeneuve-sur-Auvers
 Le Mesnil-Rainfray, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Juvigny les Vallées
 Mesnil-Raoul, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Réaume, commune française de la Seine-Maritime
 Le Mesnil-Robert, commune française du Calvados
 Le Mesnil-Rogues, commune française de la Manche
 Mesnil-Rousset, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-Rouxelin, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Rury, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée au Torp-Mesnil
 Mesnil-Saint-Blaise, section de la commune belge de Houyet, dans la province de Namur en Région wallonne
 Le Mesnil-Saint-Denis, commune française des Yvelines
 Le Mesnil-Saint-Denis, ancien nom de la commune de Le Mesnil-en-Thelle (Oise)
 Le Mesnil-Saint-Firmin, commune française de l'Oise
 Mesnil-Saint-Georges, commune française de la Somme
 Le Mesnil-Saint-Germain, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-d'Étables
 Mesnil-Saint-Laurent, commune française de l'Aisne
 Mesnil-Saint-Loup, commune française de l'Aube
 Mesnil-Saint-Nicaise, commune française de la Somme
 Mesnil-Saint-Père, commune française de l'Aube
 Mesnil-Sellières, commune française de l'Aube
 Le Mesnil-Simon, commune française du Calvados
 Le Mesnil-Simon, commune française d'Eure-et-Loir
 Le Mesnil-sous-Jumièges, commune française de la Seine-Maritime
 Mesnil-sous-les-Côtes, ancienne commune française de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Bonzée
 Mesnil-sous-Vienne, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-sur-Blangy, commune française du Calvados
 Le Mesnil-sur-Bulles, commune française de l'Oise
 Le Mesnil-sur-Couches, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Louversey
 Mesnil-sur-l'Estrée, commune française de l'Eure
 Les Mesnils-sur-Madon, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, qui a existé de 1971 à 1987, issue de la fusion de Crantenoy, Ormes-et-Ville et Vaudigny, puis supprimée
 Le Mesnil-sur-Oger, commune française de la Marne
 Le Mesnil-Thébault, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Isigny-le-Buat
 Le Mesnil-Théribus, commune française de l'Oise
 Le Mesnil-Thomas, commune française d'Eure-et-Loir
 Le Mesnil-Touffrey, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Barbery
 Le Mesnil-Tôve, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Juvigny les Vallées
 Mesnil-Trois-Fœtus, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Moyenneville
 Le Mesnil-Véneron, commune française de la Manche
 Mesnil-Verclives, commune française de l'Eure
 Le Mesnil-Vigot, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Remilly Les Marais
 Le Mesnil-Villeman, commune française de la Manche
 Le Mesnil-Villement, commune française du Calvados

 
 Ménil-Annelles, commune française des Ardennes
 Ménil-aux-Bois, commune française de la Meuse
 Le Ménil-Broût, commune française de l'Orne
 Le Ménil-Ciboult, commune française de l'Orne
 Le Ménil-de-Briouze, commune française de l'Orne
 Ménil-de-Senones, commune française des Vosges
 Ménil-en-Xaintois, commune française des Vosges
 Ménil-Erreux, commune française de l'Orne
 Ménil-Évaux, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Évaux-et-Ménil
 Ménil-Froger, commune française de l'Orne
 Ménil-Glaise, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Batilly
 Ménil-Gondouin, commune française de l'Orne
 Ménil-Gonfroi, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Survie
 Le Ménil-Guyon, commune française de l'Orne
 Ménil-Hermei, commune française de l'Orne
 Ménil-Hubert-en-Exmes, commune française de l'Orne
 Ménil-Hubert-sur-Orne, commune française de l'Orne
 Ménil-Imbert, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée au Renouard
 Ménil-Jean, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Putanges-le-Lac
 Ménil-la-Horgne, commune française de la Meuse
 Ménil-la-Tour, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Ménil-Lépinois, commune française de l'Orne
 Ménil-lès-Bazoilles, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Bazoilles-et-Ménil
 Le Ménil-Renard, ancienne commune française des Yvelines, aujourd'hui intégrée à Bonnières-sur-Seine
 Le Ménil-Scelleur, commune française de l'Orne
 Ménil-sur-Belvitte, commune française des Vosges
 Ménil-sur-Saulx, commune française de la Meuse
 Le Ménil-Thillot, surnom de Le Ménil (Vosges)
 Le Ménil-Vicomte, commune française de l'Orne
 Ménil-Vin, commune française de l'Orne

 Maisnil-lès-Ruitz, commune française du Pas-de-Calais

 Bosc-Mesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Dom-le-Mesnil, commune française des Ardennes
 Graignes-Mesnil-Angot, commune française de la Manche
 Grébault-Mesnil, commune française de la Somme
 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, commune française de la Marne
 Nagel-Séez-Mesnil, commune française de l'Eure
 Saint-Georges-du-Mesnil, commune française de l'Eure
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Livarot-Pays-d'Auge
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, commune française du Calvados
 Saint-Pierre-du-Mesnil, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Mesnil-en-Ouche
 Séez-Mesnil, ancienne commune française de la Eure, aujourd'hui intégrée à Nagel-Séez-Mesnil
 Le Torp-Mesnil, commune française de la Seine-Maritime
 La Trinité-du-Mesnil-Oury, ancienne commune française du Calvados, anciennement intégrée à Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, aujourd'hui Livarot-Pays-d'Auge.
 La Trinité-Ménil-Josselin, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à La Trinité-de-Réville

 Bazoilles-et-Ménil, commune française des Vosges
 Évaux-et-Ménil, commune française des Vosges

 Namps-Maisnil, commune française de la Somme

 Ambrumesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Annouville-Vilmesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Attemesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Carville-Pot-de-Fer
 Aubermesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Aubermesnil-Beaumais
 Aubermesnil-aux-Érables, commune française de la Seine-Maritime
 Aubermesnil-Beaumais, commune française de la Seine-Maritime
 Aubrumesnil, ancienne graphie de Ambrumesnil (Seine-Maritime)
 Auquemesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Petit-Caux
 Avremesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Baromesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Basomesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Sévis
 Beaumesnil, commune française du Calvados
 Beaumesnil, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Mesnil-en-Ouche
 Belmesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Bérismenil, village de la commune belge de La Roche-en-Ardenne, dans la province de Luxembourg en Région wallonne
 Bermesnil, commune française de la Somme
 Briquemesnil-Floxicourt, commune française de la Somme
 Chaumesnil, commune française de l'Aube
 Colmesnil-Manneville, commune française de la Seine-Maritime
 Cramesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Vincent-Cramesnil
 Crapeaumesnil, commune française de l'Oise
 Dampsmesnil, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Vexin-sur-Epte
 Dromesnil, commune française de la Somme
 Épaumesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Faches-Thumesnil, commune française du Nord
 Frichemesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Grandmesnil, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à L'Oudon
 Grimesnil, commune française de la Manche
 Grosmesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Cottévrard
 Grosmesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Romain-de-Colbosc
 Grumesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Guibermesnil, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Lafresguimont-Saint-Martin
 Hétomesnil, commune française de l'Oise
 Hudimesnil, commune française de la Manche
 Longmesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Neufmesnil, commune française de la Manche
 Ormemesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Ronchois
 Ormesnil-sur-Cailly, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Frichemesnil
 Renémesnil, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Cauvicourt
 Rouxmesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Rouxmesnil-Bouteilles
 Rouxmesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Valmont
 Rouxmesnil-Bouteilles, commune française de la Seine-Maritime
 Rumesnil, commune française du Calvados
 Saint-Aignan-de-Cramesnil, commune française du Calvados
 Sainte-Marie-de-Vatimesnil, commune française de l'Eure
 Saint-Vincent-Cramesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Saussemesnil, commune française de la Manche
 Smermesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Sommesnil, commune française de la Seine-Maritime
 Terramesnil, commune française de la Somme
 Thibermesnil, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Yerville
 Vaudrimesnil, commune française de la Manche

 Adoménil, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Rehainviller
 Badménil, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Baccarat
 Badménil-aux-Bois, commune française des Vosges
 Beauménil, commune française des Vosges
 Bénaménil, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Bonménil, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Aubry-en-Exmes
 Brasménil, village dans la commune de Péruwelz, en Belgique
 Bréménil, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Cheniménil, commune française des Vosges
 Corny-Machéroménil, commune française des Ardennes
 Courménil, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Gouffern en Auge
 Craménil, commune française de l'Orne
 Échauménil, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-des-Loges
 Emberménil, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Grémoménil, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à La Neuveville-devant-Lépanges
 Hériménil, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Jeanménil, commune française des Vosges
 Lamorménil, village de la commune belge de Manhay, dans la province de Luxembourg en Région wallonne
 Machéroménil, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Corny-Machéroménil
 Méménil, commune française des Vosges
 Richardménil, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Laurent-de-Beauménil, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Saint-Gervais-du-Perron
 Viménil, commune française des Vosges
 Vioménil, commune française des Vosges

 Remaisnil, commune française de la Somme
 Rumaisnil, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Namps-Maisnil

Autres variantes
 Choloy-Ménillot, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Le Mesnilbus, commune française de la Manche
 Le Mesnillard, commune française de la Manche
 Ménillot, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Choloy-Ménillot
 , divers lieux et édifices (quartier, rue, église,…) de Paris 
 Quœux-Haut-Maînil, commune française du Pas-de-Calais

Patronyme 

 Félix Mesnil (°1868 - †1938), zoologiste et biologiste  français, collaborateur de Louis Pasteur
 Hubert du Mesnil (°1950 - ), haut fonctionnaire français, président-directeur général de Réseau ferré de France de 2007 à 2012
 Romain Mesnil (°1977 - ), athlète français vice-champion du monde du saut à la perche 2007

 Albert Ménil (°1873 - †1948), homme politique français
 René Ménil (°1907 - †2004), philosophe et essayiste martiniquais

 Pierre Mainil (°1925 - †2013), ministre et sénateur social-chrétien belge
 Michel Mainil (°1955 - ), saxophoniste, clarinettiste et compositeur belge pour le théâtre et le cinéma

voir

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Toponymie française
Patronyme normand